Катеринополь — топоним

Украина 
 Катеринополь — село,  Криничанский район,  Днепропетровская область
 Катеринополь — посёлок городского типа,  Катеринопольский район,  Черкасская область